Ivan Belák – ex calciatore slovacco, centrocampista
 József Belák – studioso e docente slovacco
 Ľubomír Belák – musicista, compositore e produttore televisivo slovacco
 Miloš Belák – ex calciatore cecoslovacco, entrocampista
 Sándor Belák  – veterinario ungherese